NGC 4468 (другие обозначения — UGC 7628, MCG 2-32-90, ZWG 70.122, VCC 1196, PGC 41171) — галактика в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

Карликовые эллиптические галактики
4468
Волосы Вероники (созвездие)
Галактики, открытые в 1787 году